Saber Souid, athlète tunisien, spécialiste du lancer du marteau. 
 Sihem Souid, policier et militant politique.
 Karima Souid, femme politique tunisienne. 
Homonymie
Homonymie de patronyme